Neuvelle ist der Name mehrerer Gemeinden und Ortschaften in Frankreich:

 Neuvelle-lès-Cromary, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Neuvelle-lès-la-Charité, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Neuvelle-lès-Voisey, Gemeinde im Département Haute-Marne

Mit vorangestelltem Artikel:
 La Neuvelle-lès-Lure, Gemeinde im Département Haute-Saône
 La Neuvelle-lès-Scey, Gemeinde im Département Haute-Saône
 La Neuvelle, Ortschaft in der Gemeinde Chenebier im Département Haute-Saône